Dinotrema  — род паразитических наездников из семейства Braconidae (Alysiinae, Hymenoptera). Более 300 видов. Паразитоиды отряда двукрылые.

Описание 

Длина 1—3 мм. Паразитируют на представителях отряда двукрылые. Характерны для лесных местообитаний. Близок к роду , отличаясь состоянием параклипеальных полей, которые не соединены с внутренним краем глаз.
Главным образом, паразитоиды мух Phoridae (van Achterberg 1988), Anthomyiidae и Platypezidae (Fischer et al. 2008).

Систематика 
Род Dinotrema включён в состав подсемейства браконид Alysiinae. В России около 160 видов, в Европе — 250, в мировой фауне более 300 видов. Ранее Dinotrema рассматривался синонимом рода Aspilota S.l., но в 1988 году был восстановлен в статусе самостоятельного рода.

 Dinotrema abditivum
 Dinotrema abjectum
 Dinotrema abnorme
 Dinotrema absimile
 Dinotrema accessorium
 Dinotrema acricorne (Fischer, 1973)
 Dinotrema adventum (Fischer, 1973)
 Dinotrema adzharicum
 Dinotrema aemulum
 Dinotrema aenigma
 Dinotrema aequabile
 Dinotrema aequabilis (Tobias, 1992)
 Dinotrema aequale
 Dinotrema aestivum
 Dinotrema aestuosum
 Dinotrema agnitum
 Dinotrema alakolense
 Dinotrema albicoxa
 Dinotrema alboacutum
 Dinotrema alienum
 Dinotrema alitum
 Dinotrema allictum
 Dinotrema aluum
 Dinotrema alysiae Munk & Peris-Felipo, 2013
 Dinotrema amandum
 Dinotrema ambiguum
 Dinotrema amoenidens
 Dinotrema amoepilosum
 Dinotrema amplisignatum
 Dinotrema angustidens
 Dinotrema angustitempus
 Dinotrema appellator
 Dinotrema applicatum
 Dinotrema apudnaevium
 Dinotrema aquilum
 Dinotrema aquitabile
 Dinotrema arenarium
 Dinotrema arenosum
 Dinotrema areolatum
 Dinotrema aureliae
 Dinotrema bakeri
 Dinotrema barbarum
 Dinotrema bebium
 Dinotrema bellatrix
 Dinotrema bellatulum
 Dinotrema bellax
 Dinotrema bengalense
 Dinotrema bhutanense
 Dinotrema bicoloreum
 Dinotrema borzhomii
 Dinotrema bovefemora
 Dinotrema brevicorne
 Dinotrema brevimeres
 Dinotrema brevissimicorne
 Dinotrema brevisulcus
 Dinotrema breviterebra
 Dinotrema cachectes
 Dinotrema caductum
 Dinotrema caecillum
 Dinotrema caecum
 Dinotrema caelium
 Dinotrema caesonium
 Dinotrema callidium
 Dinotrema callidum
 Dinotrema callinicum
 Dinotrema calliope
 Dinotrema calpurinum
 Dinotrema calvisum
 Dinotrema calvum
 Dinotrema camena
 Dinotrema campense
 Dinotrema campester
 Dinotrema caninium
 Dinotrema canissum
 Dinotrema captator
 Dinotrema captiosum
 Dinotrema carinatum (Tobias, 1962)
 Dinotrema carnifex
 Dinotrema carnivorum
 Dinotrema carum
 Dinotrema cassium
 Dinotrema cassum
 Dinotrema castaneithorax
 Dinotrema castaneum
 Dinotrema castum
 Dinotrema casuale
 Dinotrema catharinae (Fischer, 1973)
 Dinotrema cato
 Dinotrema catonians
 Dinotrema caudatum
 Dinotrema cautulum
 Dinotrema cavernicola
 Dinotrema censor
 Dinotrema cercator
 Dinotrema cerinum
 Dinotrema cerium
 Dinotrema certum
 Dinotrema cinna
 Dinotrema circutum
 Dinotrema cladium
 Dinotrema clandestinum
 Dinotrema clarimembre
 Dinotrema clodia
 Dinotrema cluentum
 Dinotrema coactum
 Dinotrema coecium
 Dinotrema comes
 Dinotrema commovens
 Dinotrema compar
 Dinotrema comptum
 Dinotrema concinnatum
 Dinotrema concinnum
 Dinotrema conexium
 Dinotrema confessum
 Dinotrema congruum
 Dinotrema conjunctum
 Dinotrema connexivum
 Dinotrema connexum
 Dinotrema consors
 Dinotrema conspectum
 Dinotrema conspicuum
 Dinotrema constrictum
 Dinotrema consuetum
 Dinotrema contracticorne
 Dinotrema costulatum
 Dinotrema cratocera
 Dinotrema cruciatum
 Dinotrema cruciformis
 Dinotrema crux
 Dinotrema curabile
 Dinotrema curiatum
 Dinotrema curiosulum
 Dinotrema curiosum
 Dinotrema curitabele
 Dinotrema curium
 Dinotrema cursor
 Dinotrema curtium
 Dinotrema curvicauda
 Dinotrema cybele
 Dinotrema cylon
 Dinotrema cylonium
 Dinotrema dentatum
 Dinotrema denticulatum
 Dinotrema dentifemur
 Dinotrema dentipraesens
 Dinotrema digitatum
 Dinotrema dimidiatum
 Dinotrema dimorpha
 Dinotrema divisum
 Dinotrema dreisbachi
 Dinotrema erectum
 Dinotrema erythropum
 Dinotrema falsificum
 Dinotrema firmidens
 Dinotrema flagelliforme
 Dinotrema flaviantenna
 Dinotrema fulvicorne
 Dinotrema fungicola
 Dinotrema georgicum
 Dinotrema glabratum
 Dinotrema glabrum
 Dinotrema gradatim
 Dinotrema gullanae
 Dinotrema hardyi
 Dinotrema hebescum
 Dinotrema himachali
 Dinotrema hodisense
 Dinotrema incarinatum
 Dinotrema insidiatrix
 Dinotrema insigne
 Dinotrema insulare
 Dinotrema interjactum
 Dinotrema intuendum
 Dinotrema irekabi
 Dinotrema isosoma
 Dinotrema kamtshaticum
 Dinotrema kaszabi
 Dinotrema kemneri
 Dinotrema kempei
 Dinotrema latifemur
 Dinotrema latitempus
 Dinotrema latitergum
 Dinotrema leptocauda
 Dinotrema lineola
 Dinotrema lineolum
 Dinotrema longicauda
 Dinotrema longisoma
 Dinotrema longiventre
 Dinotrema longus
 Dinotrema lugaense
 Dinotrema macrocera
 Dinotrema macrura
 Dinotrema macrurum
 Dinotrema magnum
 Dinotrema mananae
 Dinotrema mantasp
 Dinotrema marshi
 Dinotrema matridigna
 Dinotrema mediocorne
 Dinotrema mesocaudatum
 Dinotrema microcera
 Dinotrema microsoma
 Dinotrema minicamena
 Dinotrema minutum
 Dinotrema monstrconnexum
 Dinotrema monstrosum
 Dinotrema multiarticulatum
 Dinotrema naevium (Tobias, 1962)
 Dinotrema necrassicosta
 Dinotrema necrophilum
 Dinotrema nervosa
 Dinotrema nervosum
 Dinotrema nigricorne
 Dinotrema nigrum
 Dinotrema notaulicum
 Dinotrema novacula
 Dinotrema occipitale
 Dinotrema oleraceum
 Dinotrema orientale
 Dinotrema ovalisignum
 Dinotrema pachysemoides
 Dinotrema paramicum Munk & Peris-Felipo, 2013
 Dinotrema parvimaxillatum
 Dinotrema paucicrenis
 Dinotrema pembum
 Dinotrema phoridarum
 Dinotrema pilosulum
 Dinotrema pratense
 Dinotrema propelamur
 Dinotrema propodeale (Tobias, 1962)
 Dinotrema propomella
 Dinotrema pullum
 Dinotrema pusillum
 Dinotrema quadridentatum
 Dinotrema reductidens
 Dinotrema remotum
 Dinotrema rieki
 Dinotrema rotatum
 Dinotrema rufitinctum
 Dinotrema sagittatum
 Dinotrema sandaracum
 Dinotrema sauricum
 Dinotrema schoenmanni
 Dinotrema sedlaceki
 Dinotrema semengoense
 Dinotrema semicompressum
 Dinotrema senex
 Dinotrema sergeji
 Dinotrema sessile
 Dinotrema significarium
 Dinotrema signifrons
 Dinotrema sinecarina
 Dinotrema sochareolatum
 Dinotrema sochiense
 Dinotrema soror
 Dinotrema spasski
 Dinotrema speciosum
 Dinotrema speculum
 Dinotrema sphaerimembre
 Dinotrema spitzzickense
 Dinotrema stenostigma
 Dinotrema sternaulicum
 Dinotrema stigmaticum
 Dinotrema storozhevae
 Dinotrema subbebium
 Dinotrema subcaesum
 Dinotrema subcalamitosum
 Dinotrema subcallidium
 Dinotrema subcamena
 Dinotrema subcladium
 Dinotrema subconnexum
 Dinotrema subconsuetum
 Dinotrema subcrassicosta
 Dinotrema subcubicum
 Dinotrema subcuriosum
 Dinotrema subcurium
 Dinotrema subinsulare
 Dinotrema suboleraceum
 Dinotrema subtauricum
 Dinotrema suprapunctis
 Dinotrema sylvaticum
 Dinotrema sylvestre
 Dinotrema tarbagataicum
 Dinotrema tauricum
 Dinotrema tenuicorne
 Dinotrema tirolense Munk & Peris-Felipo, 2013
 Dinotrema tobiasi
 Dinotrema toleratum
 Dinotrema tosgonii
 Dinotrema transitum
 Dinotrema tricarinae
 Dinotrema tricoloratum
 Dinotrema tuber
 Dinotrema tuberculatum
 Dinotrema ussuricum
 Dinotrema ussuriense
 Dinotrema valvulatum Munk & Peris-Felipo, 2013
 Dinotrema varimembris
 Dinotrema varipes
 Dinotrema vesparum
 Dinotrema vitobiasi
 Dinotrema vituperatum
 Dinotrema vulnerator
 Dinotrema waterhousei
 Dinotrema yasumatsui
 Dinotrema zaisanicum
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Munk T.; Peris-Felipo, F. J.; Jiménez-Peydró, R. 2013: New western Palaearctic Dinotrema species with mesoscutal pit and only medially sculptured propodeum (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae).  ZooKeys, 260: 61-76. doi: 10.3897/zookeys.260.4084
 Peris-Felipo F. J.; Belokobylskij, S. A.; Jiménez-Peydró, R. 2013: Six new Dinotrema species (Hymenoptera, Braconidae) from Spain, with prescutellar pit and medially sculptured propodeum. Zootaxa, 3694(6): 545—564. doi: 10.11646/zootaxa.3694.6.3
 Tobias V. I. (2003). Species of the genus Dinotrema Foerster, 1862 (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae) without prescutellar pit and with smooth or only medially sculptured propodeum from Russia and adjacent territories. Entomological Review 83 (3): 279—294.
 Tobias V. I. (2004a). Species of the genus Dinotrema Foerster (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae) without prescutellar pit and with a widely sculptured propodeum and short mandibles from Russia and neighboring territories. Entomological Review 84 (2): 216—232.
 Tobias V. I. (2004b). Two new species of the braconid genus Dinotrema Foerster (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae) without prescutellar pit. Entomological Review 84 (6): 673—676.
 Tobias V. I. (2006). Palaearctic species of the genus Dinotrema Foerster (hymenotpera, Braconidae, Alysiinae) with prescutal pit and long ovipositor. Entomological Review 86(3): 324—336. doi: 10.1134/S0013873806030092

Ссылки 
 Dinotrema Foerster, 1862 

Alysiinae
Роды перепончатокрылых